17. etape af Tour de France 2019 var et 200 km langt linjeløb, der gik fra Pont du Gard til Gap den 24. juli 2019.

Italienske Matteo Trentin vandt etapen, med forspring på 37 sekunder til nummer to, danske Kasper Asgreen. Julian Alaphilippe forsvarede den gule førertrøje.

Etaperesultat

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

17